Miikka est un prénom pouvant désigner:

Prénom
Miikka Anttila (né en 1972), copilote de rallye finlandais
 (né en 1982), joueur finlandais de football
Miikka Kiprusoff (né en 1976), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1979), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1996), gardien finlandais de football
 (né en 1977), joueur finlandais de football
 (né en 1996), joueur finlandais de hockey sur glace
Miikka Ruokonen (né en 1972), joueur finlandais de hockey sur glace
Miikka Salomäki (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace
Miikka Rousu (né en 1971), joureur finlandais de hockey sur glace
 (1949-2017), joueur finlandais de football
 (né en 1986), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1979), joueur finlandais de football

Voir aussi

Homonymie de prénom